Ciel Extrême est un trimestriel français consacré à l'astronomie ayant paru de 1996 à 2012. Il s'agit d'une publication pour l’observateur de terrain, spécialisée dans le ciel profond et contenant des articles variés pour tous les niveaux. La revue n'est financée par aucune publicité directe. Il s'agit d'un journal fait pour et par les lecteurs, dans lequel tous les instruments sont les bienvenus.

De par son fonctionnement et l'émulation qu'il crée au sein de ses lecteurs, ce journal est, en quelque sorte, un laboratoire à idées neuves : en sont issues notamment une échelle permettant de qualifier la qualité du ciel, ainsi qu'un modèle pour le dessin astronomique.

Historique 

Ciel Extrême est apparu à l'initiative de Yann Pothier en avril 1996 en version papier, et alors destiné à une trentaine de lecteurs. Le premier numéro (le numéro zéro) ne porte d'ailleurs pas le nom de Ciel Extrême mais celui de Deep Sky Maniac. Le journal est repris en 2002 par Jean-Raphaël Gilis puis, en 2006, par Marc Cesarini et Yann Pothier. Depuis 2006, Ciel Extrême paraît au format électronique, et la gratuité de l'abonnement a été instaurée.

En 2000, Ciel Extrême comptait une centaine de lecteurs.

Contributions 

Depuis sa création, Ciel Extrême a contribué à la diffusion d'informations sur quelques concepts novateurs en astronomie amateur, tels que :
 les amas non-répertoriés (ANR) depuis 1996 (découvertes et création de listes) ;
 observations visuelles, descriptions et dessins dans les grands instruments (instruments d'un diamètre de 400 mm et plus) depuis 1996 également ;
 rencontres entre amateurs – notamment à l'origine des RAP (Rencontres Astronomiques du Pilat) vers 1998 ;
 développement d'outils communs (échelles de transparence, turbulence, visibilité, etc.) ;
 étude approfondie d'un objet du ciel profond particulier (dossier spécial que l'on retrouve dans chaque numéro de Ciel Extrême).

Voir aussi

Articles connexes 

 Astronomie amateur
 Ciel profond

Lien externe 

 Site officiel

Presse trimestrielle en France
Revue d'astronomie